Лос Тимонес има више значења:

 Лос Тимонес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Тимонес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тимонес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тимонес, Рејналдо Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику